Сергей Локтев:
 Локтев, Сергей Владимирович (род. 1960) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Локтев, Сергей Минович (1928—1998) — советский и российский учёный-нефтехимик.